Pori steht für

folgende geografische Objekte:
 Pori, eine finnische Stadt
 Pori (Verwaltungsgemeinschaft), eine Verwaltungsgemeinschaft der finnischen Landschaft Satakunta
 Pori (Andikythira), eine kleine unbewohnte griechische Insel bei Andikythira
 Pori (Zentralmakedonien), eine Ortsgemeinschaft der Gemeinde Dion-Olymbos in Griechenland
 Pori (Vereinigte Staaten), ein Ort in Houghton County im US-Bundesstaat Michigan

folgende weitere Begriffe:
 eine in Kamerun gesprochene Bantusprache
 krankhafte Veränderungen der Gehirnoberfläche, siehe Porenzephalie
 (1499) Pori, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Swahili für Baum- und Buschsteppe in Ostafrika

Siehe auch:
 Porri